Welsh Senior League 1892–93 var den anden sæson i den walisiske fodboldliga Welsh Senior League, der blev genoptaget efter én sæsons pause. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Druids FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – Welsh Senior League Tables 1892-93

Noter 

Sæsoner i Welsh Senior League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893